Švub ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Švub (* 1990), tschechischer BMX-Fahrer
 Jiří Švub (* 1958–2013), tschechoslowakischer Skilangläufer